Кікі Бертенс і Демі Схюрс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Крістіна Младенович і Галина Воскобоєва.

Ніколь Мелічар і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Хаоцін і Латіша Чжань з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Brisbane International, парний розряд
Brisbane International 2019
2019 в австралійському спорті